Die Segunda División 1953/54 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 13. September 1953 und endete am 18. April 1954. Zwischen dem 2. Mai und 18. Juli 1954 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Deportivo Alavés und UD Las Palmas.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweit- und Drittplatzierten spielten zusammen mit dem 13. und 14. der Primera División in der Play-Off-Runde zwei weitere Teams, die in der folgenden Saison erstklassig spielten.

Aus beiden Gruppen stiegen die jeweils letzten drei Vereine direkt ab. Die beiden 12. und 13. spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CD Málaga, und Real Saragossa teil, aus der Tercera División kamen CD Badajoz, CD Castellón, Cultural Leonesa, SD Eibar, SD Escoriaza, UD España, Deportivo Xerez, CP La Felguera und CD Teneriffa.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off-Runde 
Die beiden Zweiten und Dritten ermittelten zusammen mit CA Osasuna und Real Jaén aus der Primera División zwei Startplätze für die folgende Saison in der Primera División.

Relegation

Gruppe 1 
Die Mannschaften auf den Plätzen 12 und 13 spielten mit drei Teams aus der Tercera División. Die ersten beiden Vereine spielten in der folgenden Saison in der Segunda División.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Gruppe 2 
Die Mannschaften auf den Plätzen 12 und 13 spielten mit drei Teams aus der Tercera División. Die ersten beiden Vereine spielten in der folgenden Saison in der Segunda División.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Deportivo Alavés
 1. (Gr. Süd)  – UD Las Palmas
 2. (Gr. Süd)  – Hércules Alicante
 3. (Gr. Süd)  – CD Málaga

 Absteiger in die Tercera División
 14. (Gr. Nord) – Gimnástica de Torrelavega
 15. (Gr. Nord) – UD Salamanca
 16. (Gr. Nord) – SD Escoriaza (Auflösung)
 13. (Gr. Süd)  – UD Melilla
 14. (Gr. Süd)  – CD Alcoyano
 15. (Gr. Süd)  – CD Mestalla
 16. (Gr. Süd)  – RCD Mallorca

 Absteiger aus der Primera División
 CA Osasuna
 Real Jaén
 Real Oviedo
 Real Gijón

 Aufsteiger in die Segunda División
 Betis Sevilla, FC Extremadura, UD Levante, CD Juvenil, CD San Fernando, Club Sestao, FC Terrassa

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1953/54
Fußballsaison 1953/54